Leipa bezeichnet

ein Adelsgeschlecht, siehe Leipa (Adelsgeschlecht)
Leipa (Jessen), Ortsteil von Jessen (Elster) in Sachsen-Anhalt
den Ort Lípa (dt. Leipa) in Tschechien; siehe Lípa (Všestary)
den Ort Česká Lípa (dt. Böhmisch Leipa) in Tschechien, siehe Česká Lípa
den Papierhersteller LEIPA Georg Leinfelder GmbH

Siehe auch:
 Leippa
 Leipe, Leippe